Финал кубка Украины по футболу 2016 — финальный матч двадцать пятого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 21 мая 2016 года. В матче встретились луганская «Заря» и донецкий «Шахтёр». Впервые финал прошёл во Львове — на стадионе «Арена Львов». Благодаря дублю Александра Гладкого победу одержал Шахтёр, в 10-й раз став обладателем трофея.

Данный матч стал последним в «Шахтёре» для румынского тренера Мирчи Луческу, работавшего в донецкой команде на протяжении 12 лет.

История противостояний 
Ранее в кубке Украины команды между собой не встречались.

«Заря» вышла в финал Кубка Украины впервые. Шахтёр ранее 15 раз участвовал в финальных матчах, в которых победил 9 раз.

Скандал вокруг билетов и места проведения финала 
Гендиректора «Шахтера» и «Зари» выступили с критикой в адрес ФФУ насчет «факсового» решения провести финал во Львове, а не в Харькове. На финальный матч было продано 8 376 билетов, это привело к тому, что остальные билеты были розданы бесплатно через региональные федерации,

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала, как участники Высшей Лиги чемпионата Украины

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Суперкубок Украины по футболу 2016

Примечания

Ссылки 
 
 

2016
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Заря» Луганск
Футбол на Украине в сезоне 2015/2016
Спортивные соревнования во Львове
События 21 мая
Май 2016 года